Kattenrug of katterug kan verwijzen naar:

kat (dier)
spoorstaven die kromtrekken, zie spoorspatting
een kattenrug rijden (spoorwegen)
negatieve zeeg bij een schip
de bijnaam van de Volvo PV544
 Een brug in Amsterdam